Nepál városainak listája népesség szerint

Fordítás 
 

 
Települések listái országok szerint